Зна́менське () — назва кількох населених пунктів у Росії і Казахстані, пов'язана з іконою Знамення Божої Матері.

Знаменське — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Знаменське — село, Атяшевський район, Мордовія
 Знаменське — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Знаменське — селище, Міжріченський район, Вологодська область
 Знаменське — село, Надтеречний район, Чеченська Республіка
 Знаменське — село, Одинцовський міський округ, Московська область
 Знаменське — селище, Правдинський район, Калінінградська область
 Знаменське — село, Сухолозький міський округ, Свердловська область
 Знаменське — село, Чамзінський район, Мордовія

Знаменське — колишнє село Слов'янського району Донецької області (з 1968 року — у складі смт Черкаське)

Див. також 
 Знам'янське
 Знаменське-Губайлово
 Знаменське-Райок
 Краснознаменське